Домница — название населённых пунктов:

Украина 
 Домница — село в Подольском районе Одесской области.
 Домница — посёлок в Менском районе Черниговской области.

Греция 
 Домница — муниципалитет в номе Эвритания (Греция).